Булгаково — название населённых пунктов в России:

 Булгаково — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Булгаково — хутор в Ленинском районе Волгоградской области.
 Булгаково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Булгаково — село в Кочкуровском районе Мордовии.
 Булгаково — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Булгаково — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Булгаково — деревня в Раменском районе Московской области.
 Булгаково — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Булгаково — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Булгаково — деревня в Саракташском районе Оренбургской области.
 Булгаково — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Булгаково — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Булгаково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Булгаково — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Булгаково — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Булгаково — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Булгаково — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.